En .

 Missak Manouchian, résistant français ;
 Mélinée Manouchian, résistante française, épouse puis veuve de Missak Manouchian.

Voir aussi 
 Groupe Manouchian, groupe de résistants français, portant le nom de Missak Manouchian ;
 Rue du Groupe-Manouchian, rue de Paris ;
 Manoukian.